Războieni – wieś w okręgu Jassy w Rumunii
 Războieni – wieś w okręgu Neamţ w Rumunii
 Războieni – wieś w okręgu Tulcza w Rumunii
 Războieni-Cetate – wieś w okręgu Alba w Rumunii